Каик — многозначное слово:
 Каик — река в Мисии.
 Каик — легкое гребное (реже парусное) судно.
 Каик — название первой буквы тибетского алфавита.
 Каик — древнегреческий речной бог, сын Океана и Тефии.
 Каик — в «Энеиде» спутник Энея.
 КАИК — медицинская аббревиатура обозначающая катетер-ассоциированные инфекции кровотока.
 «КаИК» — футбольный клуб.

Примечания